En análisis funcional, el teorema de Kerin-Rutman es una generalización del teorema de Perron-Frobenius a los espacios infinitamente dimensionales de Banach. Fue probado por Kerin y Rutman en 1948.

Declaración 
Dejar a  ser un espacio de Banach, y dejar ser un cono convexo tal que  es denso en , es decir, el cierre del grupo .  también se conoce como cono total. Dejar  ser un operador compacto distinto de cero que es positivo, lo que significa que , y asumiendo que su radio espectral  es estrictamente positivo.

Luego  es un valor propio de  con vector propio positivo, lo que significa que existe  tal que .

Teorema de De Pagter 
Si el operador positivo  se supone que es ideal irreductible, es decir, no hay ideal, tal que , entonces el teorema de De Pagter afirma que .

Por lo tanto, para operadores ideales irreductibles, el supuesto  no es necesario.

Referencias 

Teoría espectral
Álgebra
Análisis funcional